Dulce ist der geographische Name von:
 Dulce (New Mexico), Siedlung in New Mexico
 Golfo Dulce, Golf in Costa Rica

Dulce ist der Vor- oder gewählte Name von:
 Anna Dulce (* 2005), moldawische Sportschützin
 Dulce Pontes (* 1969), portugiesische Sängerin und Komponistin
 Dulce von Barcelona (1160–1198), aragonesische Prinzessin und Königin von Portugal
 Hans-Joachim Dulce (* 6. Juni 1927; † 9. September 2014), Direktor des Instituts für Klinische Chemie und Klinische Biochemie, ärztlicher Direktor des Klinikums Steglitz der Freien Universität Berlin
 Irmã Dulce (1914–1992), brasilianische Ordensfrau